Gecko, il motore di rendering utilizzato da Mozilla
Gecko# è un binding che permette di usare il framework Mono all'interno del layout engine Gecko usato in Mozilla.
 Gecko Moria, nella versione inglese, nome di Gekko Moria, personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 SA-8 Gecko, classe di missili
 Adrian Gecko, personaggio dell'anime Yu-Gi-Oh! GX
 Gekko gecko, grande sauro diffuso nel Sud-est asiatico
 Gecko, singolo di Oliver Heldens del 2013

Pagine correlate
Gekko (disambigua)